Екатери́на Алекса́ндровна Бо́бринская (род. 2 июня 1966) — российский искусствовед. Исследовательница русского авангарда, специалист в области футуризма и кубофутуризма. Художественный критик современного искусства, специалист в области концептуализма.

Биография 
Екатерина Бобринская родилась 2 июня 1966 года.

В 1988 году окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В 1989—1991 годах работала редактором в издательстве «Советский художник». С 1994 года по настоящее время работает в Государственном институте искусствознания Министерства культуры Российской Федерации.

Кандидат искусствоведения (1993, МГУ имени М. В. Ломоносова); тема диссертации: «Взаимодействие поэзии и живописи в русском кубофутуризме».

Доктор искусствоведения (2005); тема диссертации: «Проблема границ искусства в русском авангарде конца 1910-х — начала 1920-х годов».

Один из шести членов жюри премии Кандинского первых трёх лет (2007, 2008, 2009).

Была автором одной из двух статей, предваряющих книгу главы лондонского департамента русского искусства Sotheby's Джоанны Викери Frozen Dreams: Contemporary art from Russia, вышедшую в 2011 году в британском издательстве Thames & Hudson, в которой после двадцатидвухлетнего перерыва была представлена достаточно полная картина современного российского искусства для западного читателя.

Награды и премии 
 2013 — Специальный приз фонда «U-Art: Ты и искусство» на конкурсе «Инновация» (за книгу «Чужие? Неофициальное искусство: Мифы, стратегии, концепции»)

Цитаты 
Андрей Ерофеев (2010):

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Бобринская на сайте «Артгид»
 Екатерина Бобринская на сайте Государственного центра современного искусства

Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Искусствоведы России
Женщины-учёные
Исследователи русского авангарда
Художественные критики современного искусства
Сотрудники Государственного института искусствознания